Иван Ганчев:  Ганчев, Иван Дмитриевич (1929—2009) — бригадир строительного управления, дважды Герой Социалистического Труда.
 Ганчев, Иван Ильич (Иоанн Бакинский; 1878—1937) — священник Православной Российской Церкви, священномученик.